Ацетат олова(IV) — неорганическое соединение,
соль олова и уксусной кислоты
с формулой Sn(CHCOO),
белые кристаллы,
гидролизуется в воде.

Получение 
 Обменная реакция иодида олова(IV) и ацетата таллия в уксусном ангидриде:

Физические свойства 
Ацетат олова(IV) образует белые кристаллы.

Гидролизуется в воде,
растворяется в бензоле, ацетоне, тетрахлорметане.

См.также 

 Ацетаты

Литература 
 
 

олова